hrabstwo Benton (ang. Benton County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Benton (ang. Benton County) w USA, w stanie Waszyngton